Neptunea är ett släkte av snäckor som beskrevs av Peter Friedrich Röding 1798. Neptunea ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Valthornssnäckor
Neptunea